Kunckel ist der Nachname folgender Personen:

 Ernst Ewald Kunckel (1902–1970), deutscher Staatsbeamter und Publizist
 Johannes Kunckel (auch Johann Kunckel von Löwenstern) (um 1630–1703), deutscher Alchimist und Glasmacher
 Jürgen Kunckel (* um 1634; † nach 1678), deutsch-schwedischer Maler
 Justus Kunckel (um 1650), Marburger Bürgermeister
 Karl-Heinz Kunckel (1944–2012), sächsischer Volkskammer- und Landtagsabgeordneter (SPD)
 Paul Kunckel (1844–1925), preußischer Richter und Kommunalbeamter; Bürgermeister von Königsberg

Siehe auch:
 Kunkel
 Kunckell